Quaid je priimek več znanih oseb:

 Dennis Quaid (*1954), ameriški igralec
 Randy Quaid (*1950), ameriški igralec